Николоз (Николай) Гивиевич Хеладзе (30 мая 1972) — грузинский футболист, вратарь.

Игровая карьера 
С 1990 года выступал в Высшей лиге чемпионата Грузии за «Торпедо» (Кутаиси) и «Магароели» (Чиатура). В 1991 году стал бронзовым призёром чемпионата Грузии.

В 1994 году перешёл в украинскую команду «Десна» (Чернигов), где сыграл 2 матча. В сезоне 1994/95 вернулся в «Торпедо». В 1997 году выступал в составе российского клуба «Ангушт» (Назрань).

Статистика выступлений

Достижения 
  «Кутаиси»
 Бронзовый призёр чемпионата Грузии (1): 1991.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Чиатура»
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Ангушт»